Башуцький Олександр Павлович — російський письменник і видавець.
 Башуцький Олександр Данилович — російський чиновник.
 Башуцький Павло Якович — військовий діяч, генерал-ад'ютант.